Hedio ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Hedio (1640–1703), deutscher Philosoph und Bibliothekar
Kaspar Hedio (1494–1552), deutscher Historiker, reformierter Theologe und Reformator